Quarantaine, een maatregel voor het indammen van de verspreiding van een infectie of virus
 Quarantaine (verhalenbundel), een verhalenbundel van G.L. Durlacher uit 1991
 Quarantaine (lied), een lied van Donnie uit 2020